Miasta w USA:
 Sugar Camp – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Sugar Camp (ang. Sugar Camp Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Sugar Camp (ang. Sugar Camp Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida